Hardcore najczęściej używa się w odniesieniu do odmiany muzyki punk, lecz termin ten dotyczy też muzyki elektronicznej.

 Muzyka hardcore – kilka podstylów muzycznych w trzech głównych gatunkach:
 w muzyce gitarowej/rockowej
 hardcore punk – styl muzyki punkrockowej w mocniejszym wydaniu.
 beatdown hardcore – styl muzyki ze zwolnieniami tempa, przeważnie grany w obniżonych strojach gitar, z mocnym wokalem.
 New York hardcore – NYHC styl muzyki powstały w Nowym Jorku.
 hardcore metal – inna nazwa metalcore – połączenie hardcore’u z metalem.
 moshcore – styl muzyki podobny do beatdown hardcore, jednak bardziej melodyczny i bez tak ekstremalnych zwolnień.
 Grindcore
 Noisecore
 w muzyce elektronicznej jako Hardcore i podgatunki:
 Nu Style Gabber
 Gabber
 Happy hardcore
 Breakbeat Hardcore
 Breakcore
 Digital Hardcore
 w hip-hopie
 Hardcore Rap
 Hardcore to także określenie ekstremum w jakiejś dziedzinie, np. hardcore’owy sport (ekstremalny), hardcore porno (wyuzdana pornografia) itp. Hardcore to słowo używane w slangu młodzieżowym na określenie czegoś wyjątkowego w swoim rodzaju, wywierającego duże wrażenia.